Сбо́рная Пакиста́на по футбо́лу (; ) — национальная сборная, представляющая Пакистан в международных матчах и турнирах по футболу. Управляется Федерацией футбола Пакистана, которая с 1948 года является членом ФИФА, с 1954 года членом АФК, и с 1997 года членом ФФЮА.

Домашние матчи проводит в основном на трёх стадионах, расположенных соответственно в трёх наиболее значимых городах Пакистана. Это: стадион «Джинна» (вмещает 48,200) в столице — Исламабаде, стадион «Народный» (вмещает 40,000) в Карачи, и стадион «Пунджаб» (вмещает 10,000) в Лахоре.

По состоянию на 27 мая 2021 года, сборная Пакистана находится на 199-м месте среди 210 сборных в рейтинге ФИФА, являясь таким образом одной из слабейших сборных в Азии и в мире.

Чемпионат мира 

 с 1930 по 1986 — не участвовала: была частью Британской империи до 1947
 с 1990 по 2022 — не прошла квалификацию

Кубок Азии 

 1956 — сошла с турнира
 1960 — не прошла квалификацию
 1964 — не участвовала
 1968 — не прошла квалификацию
 1972 — не участвовала
 1976 — сошла с турнира
 1980 — не участвовала
 1984 по 2023 — не прошла квалификацию

SAFF Championship 

 1993 — Четвёртое место
 1995 — Первый раунд
 1997 — Третье место
 1999 — Первый раунд
 2003 — Четвёртое место
 2005 — Полуфинал
 2008 — Групповая стадия

Кубок вызова АФК 

 2006 — Первый раунд
 2008 — Не прошла квалификацию, второе место в кв. группе
 2010 — Не прошла квалификацию, второе место в кв. группе

Матчи 
Чтобы больше узнать о матчах сборной Пакистана, смотрите статью Pakistan national football team results

5 последних игр

Текущий состав 
Футболисты вызванные для товарищеского матча против сборной Палестины в декабре 2018 года.

Турниры

Чемпионат мира

Кубок Азии

Кубок вызова АФК
Кубок вызова АФК для слабейших сборных Азии проводился с 2006 года по 2014 год.

Главные тренеры

Болельщики, принципиальные соперники, прозвища 
Принципиальными соперниками сборной Пакистана по футболу являются сборные Афганистана и Индии. Также некоторую принципиальность имеют матчи против сборных Бангладеш и Ирана.

Несмотря на низкие результаты сборной Пакистана, а также доминирования в стране крикета (см. статью Сборная Пакистана по крикету), сборная Пакистана по футболу имеет довольно большое количество болельщиков в 212-миллионной Исламской Республике Пакистан. Среди болельщиков и СМИ в основном распространены прозвища Со́колы, Зелёные, Полумесяцы.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольной Федерации Пакистана
 Сборная Пакистана на сайте ФИФА 
 Пакистанский футбол
 Игры сборной Пакистана

Пакистан